

Clasamentul după numărul total de medalii, pe țări

Clasamentul după numărul total de medalii (masculin)

Clasamentul după numărul total de medalii (feminin)

Vezi și
Lista medaliaților olimpici la ciclism

Ciclism